La República Gagauz (Gagauz: Gagauz Respublikası; Rumano: República de Gaugazia; Ruso: Республика Гагаузия, Respublika Gagauzija) fue un estado no reconocido que se separó de la República Socialista Soviética de Moldavia después de la disolución de la Unión Soviética, pero luego se unió pacíficamente a la República de Moldavia después de ser independiente de facto de 1990 a 1995.

Historia 
El 12 de noviembre de 1989 el Congreso Especial de Representantes del Pueblo Gagauz, proclamó La República Socialista Soviética de Gagauzia en la República Socialista Soviética de Moldavia, pero al día siguiente el Presidium del Consejo Supremo de la República Socialista Soviética de Moldavia abolió el Congreso Especial asegurando que eran decisiones inconstitucionales. 

El Congreso de los Diputados del Pueblo de la Estepa Sur de la República Socialista Soviética de Moldavia declaró su independencia de la República Socialista Soviética de Moldavia y el estableció la República de Gagauzia el 19 de agosto de 1990. Dos días después, el Presídium del Consejo Supremo de la República Socialista Soviética de Moldavia sostuvo una reunión de emergencia, y se tomó la decisión de declarar ilegal a la república e inconstitucional al congreso. Voluntarios moldavos y unidades policiales fueron enviados a Gagauzia para sofocar la disidencia, pero la llegada de soldados del Ejército Rojo evitó un derramamiento de sangre.

En diciembre de 1994, sobre la base de los acuerdos alcanzados por la República de Gagauzia y la República de Moldavia, se firmó un documento sobre la integración pacífica de Gagauzia con derechos autónomos. La integración se llevó a cabo desde diciembre de 1994 hasta junio de 1995, cuando la República de Gagauzia se disolvió legalmente y pasó a ser parte de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia.

Presidentes

Referencias

Véase también 

 Gagauzia
 Gagaúzos
 Guerra civil de Transnistria 
 Idioma Gagaúzo

Estados y territorios fundados en 1990
Antiguas repúblicas de Europa del siglo XX
Antiguas repúblicas de Europa
Estados desaparecidos con reconocimiento limitado
Estados y territorios desaparecidos en 1994
Moldavia en 1994
Estados socialistas